Mainer ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Mainer (* 1959), tschechischer Künstler und Professor
 Wade Mainer (1907–2011), US-amerikanischer Sänger und Banjo-Spieler

Siehe auch: Meiner